Eburodacrystola é um gênero de coleópteros da tribo Eburiini (Cerambycinae); compreende apenas uma espécie, com distribuição restrita ao Brasil.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Eburiini
 Gênero Eburodacrystola (Melzer, 1928)
 Eburodacrystola pickeli (Melzer, 1928)

Referências

Eburiini
Eburodacrystola